Kurt-Schumacher-Platz – piazza di Berlino
Kurt-Schumacher-Platz – stazione della metropolitana di Berlino